Tomasz Sokołowski (1970), calciatore polacco nato nel 1970.
Tomasz Sokołowski (1977), calciatore polacco nato nel 1977.
Tomasz Sokolowski, calciatore norvegese nato nel 1985.